Supercoppa russa 2020 – torneo di pallavolo femminile
 Supercoppa russa 2020 – torneo di pallavolo maschile